Osoby o tym nazwisku:
 Jessica Breland – amerykańska koszykarka 
 Mark Breland – amerykański bokser, olimpijczyk

Inna:
 Breland – stacja kolejowa w Breland